Ez a lap a Tini titánok, harcra fel! című sorozat epizódjait sorolja fel.

Évadáttekintés

1. évad

2. évad

3. évad

4. évad

5. évad

6. évad

7. évad

8. évad

Filmek

Toplistás titánok

Lego Dimensions exkluzív epizód

Érdekességek 
 Egy epizód időtartama nagyjából 11 perc, illetve két epizód összevonása a stáblistával együtt 25 perc. "A két részes" epizód fél órás.
 "A víz és a szikla" című epizód a második alkalom, hogy Greg Cipes (Gézengúz), Wil Wheaton (Vízilény) és Ashley Johnson (Terra) egy szerelmi háromszögben szinkronizál. Az első a Ben 10 és az idegen erők, "Minden ragyog" (S1E05) című részében volt, mikor Kevin Levin, Michael Hajnalcsillag és Gwen Tennyson hangját adták.
 A "Raven színei" című epizód valószínűleg a Tini Titánok, "Soha többé" (S1E06) című részének a paródiája, amiben szintén találkozhatunk Raven "színes személyiségével" (még a színek is megegyeznek az eredetivel).

Vetítési időpontok 
 Az 1. évad első 26 epizódját 2014. február 10-től sugározták, 17:15-kor.
 A következő premierszezonban a második 26 epizódot adták le, a 27. epizódtól az 52-ig Ezek 2014. május 26-tól kerültek műsorra, szintén hétköznap 17:15-kor.
 Legközelebb 2015. március 2-ától adtak új epizódokat 18:00/19:00-kor. Ekkor az 53-71. részek mutatkoztak be.

Megjegyzések

Jegyzetek

Források 
 A Tini titánok, harcra fel! 1. évad epizódjainak listája az IMDB-n 
 A Tini titánok, harcra fel! 2. évad epizódjainak listája az IMDB-n 
 A Tini titánok, harcra fel! 3. évad epizódjainak listája az IMDB-n 
 A Tini titánok, harcra fel! 4. évad epizódjainak listája az IMDB-n 
 A Tini titánok, harcra fel! epizódjainak listája a The TVDB-n 
 

Televíziós sorozatok epizódlistái